Бута () — город и административный центр провинции Нижнее Уэле Демократической Республики Конго.

Город расположен на реке Руби, на высоте 434 м над уровнем моря. В 2010 году население города по оценкам составляло 53 401 человек. В городе есть аэропорт и станция неработающей узкоколейной железной дороги Бумба — Исиро.

В 2005 году в городе была вспышка эпидемии лёгочной чумы.

Примечания 

Города Демократической Республики Конго